Pothain ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanne Pothain, französische Politikerin
 Jordan Pothain (* 1994), französischer Schwimmer